May se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alan Walter Sydney May
 Brenda May
 Philip F. May
 Tom W. May